Donneur peut signifier :
 le donneur dans un jeu où l'on distribue des cartes.

 en médecine : le donneur, la personne (vivante ou décédée) de laquelle sont prélevés des cellules, organes, liquides corporels etc. :
 Donneur de sang (ou de dérivés : plasma, de plaquettes, ...)
 Donneur de sperme ou d'ovule
 Donneur d'organe (cœur, rein, pancréas, ...).
 En grammaire, un donneur est un mot qui donne l'accord.
 André Donneur: politologue